

Botanica
Pavia – sottogenere di piante del genere Aesculus, appartenente alla famiglia delle Sapindaceae (ex Hippocastanaceae)

Geografia
 Pavia – comune italiano, capoluogo di provincia
 Pavia di Udine – comune italiano in provincia di Udine
 Pavie, nome francese di Pavia, è anche un comune francese dei Midi-Pirenei.
 Pavia – municipalità delle Filippine nella Provincia di Iloilo.
 Pavia – township nella Contea di Bedford nel Pennsylvania

Persone
 Pavia – cognome italiano
 Enrica Pavia – cestista italiana